La Constitution de 1996 peut référer à plusieurs textes constitutionnels adoptés ou remaniés en 1996 :

 la Constitution de l'Afrique du Sud ;
 la Constitution algérienne ;
 la Constitution du Maroc ;
 la Constitution du Tchad ;
 la Constitution d'Ukraine ;
 la Constitution de Zambie de 1991, remaniée en 1996  ;